Kaloplocamus är ett släkte av snäckor. Kaloplocamus ingår i familjen Triophidae.

Kaloplocamus är enda släktet i familjen Triophidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Nakensnäckor
Kaloplocamus